Jonquières ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Jonquières (Aude) im Département Aude
Jonquières (Oise) im Département Oise
Jonquières (Tarn) im Département Tarn
Jonquières (Vaucluse) im Département Vaucluse
Jonquières (Hérault) im Département Hérault
Jonquières (Bouches-du-Rhône), ehemalige Gemeinde im Département Bouches-du-Rhône

mit Namenszusatz:
Jonquières-Saint-Vincent im Département Gard

Jonquières ist der Name von:
Ernest Jean Philippe Fauque de Jonquières (1820–1901), französischer Mathematiker und Marineoffizier